Figura – in geometria, costruzione data da un insieme di punti, linee e superfici
Figura – in retorica, qualsiasi procedimento stilistico per cui vocaboli o costrutti sono adoperati in modo da rendere più efficace il discorso
Figura – in araldica, ciascuna delle immagini che formano lo scudo
Figura – in teologia, la credenza secondo cui un fatto (che si suppone storico) ne preannuncia un altro, a sua volta adempimento del primo
Figura – elemento artistico del disegno
Figura – tipica combinazione utilizzata nelle tecniche di gioco del Lotto
Figura o Fgura – città di Malta

Altri progetti